Hegedűs Miklós (1925–1991) labdarúgó (Győri Vasas ETO)
 Hegedűs Miklós (1937) közgazdász
 Hegedűs Miklós (1946) birkózó, edző, sportvezető
 Hegedűs Miklós (1949–2022) festőművész, illusztrátor
 Hegedűs Miklós (1970) színész
 Hegedűs Miklós (?) matematikus